Андерс Сандё Эрстед:
 Андерс Сандё Эрстед (, 1816—1872) — датский ботаник, миколог и зоолог.
 Андерс Сандё Эрстед (1778—1860) — премьер-министр Дании в 1853—1854 годах.